In musica, indica un suono conforme all'armonia classica.
 In fisica acustica e nella teoria musicale, i suoni armonici sono una classe di suoni con precise relazioni matematiche fra loro:
Ipertoni
 Armonici naturali
 Armonici artificiali

Musica 
Armonico – album degli Acid Folk Alleanza del 1999
Armonico – album di Luca Leoni del 2010